Алекса́ндровский проспе́кт может означать:

Россия 
 Александровский проспект — бывшее название улицы Декабристов в Екатеринбурге.
 Александровский проспект — бывшее название 6-го проспекта Новогиреева в дачном посёлке Новогиреево, вошедшем в состав Москвы в 1960 году.
 В Санкт-Петербурге:
 Александровский проспект — бывшее название проспекта Динамо (1860-е — 1887, 1916—1939).
 Александровский проспект — бывшее название проспекта Добролюбова (1871—1923).
 Александровский проспект — бывшее название улицы Дудко (1906—1940).

Украина 
 Александровский проспект — проспект в Одессе.

См. также 
 
 
 
 
 
 Александровское шоссе (Белоостров)